Reussia är ett släkte av mossdjur. Reussia ingår i familjen Bryocryptellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Reussia